Whitman steht für:

 Whitman (Familienname), angelsächsischer Familienname

Whitman ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Whitman (Kansas), im Sumner County
 Whitman (Massachusetts)
 Whitman (Minnesota)
 Whitman (Nebraska)
 Whitman (New York)
 Whitman (North Dakota), im Nelson County
 Whitman (West Virginia)
 Whitman (Wyoming)
 Whitman Junction, West Virginia
 Whitman Park, New Jersey
 Whitman Square, New Jersey

Siehe auch:

 Whiteman
 Whitman’s
 Widman
 Wittman